Karl Troll ist der Name folgender Personen:

* Karl Troll (Architekt) (1865–1954), österreichischer Architekt
 Karl Troll (Politiker) (1923–1977), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Troll (Tischtennisspieler), österreichischer Tischtennisspieler 
 Karl Friedrich Troll (1801–1868), deutscher Politiker, MdL Württemberg

Siehe auch:
 Carl Troll (1899–1975), deutscher Geograf